Сеть Заморской Франции (Réseau France Outre-mer) -  в заморских департаментах и заморских территориях Франции в 1983-2009 гг. До 15 сентября 1998 года называлась «Французская телерадиокомпания Заморья» (Société de radiodiffusion et de télévision française pour l'Outre-mer, RFO, РФО).

Правопредшественники 
Компания была основана в 1982 году на базе филиалов компании «Франс Регион 3» в заморских департаментах и заморских территориях.

Телевещательная деятельность компании 
Компания вела: 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Гваделупе (телепрограмме «Теле Гваделуп» («Télé Guadeloupe»), в 1988-1999 гг. называвшейся  «РФО 1» (RFO 1), в 1983-1988 гг. - «РФО Гваделуп» («RFO Guadeloupe»));
 в 1983-1988 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Гваделупе; 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Мартинике (телепрограмме «Теле Мартиник» («Télé Martinique»), в 1988-1999 гг. называвшейся «РФО 1», в 1983-1988 гг. - «РФО Мартиник» («RFO-Martinique»);
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Мартинике
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Гвине (телепрограмме «Теле Гвиан» («Télé Guyane»), в 1988-1999 гг. называвшйеся «РФО 1», в 1983-1988 гг. - «РФО Гвиан» («RFO Guyane»);
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Гвиане; 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Сен-Пьер и Микелоне (телепрограмме «Теле Сен-Пьер-э-Микелон» («Télé Saint-Pierre et Miquelon»), в 1988-1999 гг. называвшейся «РФО 1», в 1983-1999 гг. - по программе «РФО Сен-Пьер-э-Микелон» («RFO Saint-Pierre et Miquelon»); 
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Сен-Пьер и Микелоне; 
 в 1986-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме на Коморских островах (телепрограмме  «Теле Майотт» («Télé Mayotte»), в 1988-1999 гг. называвшейся «РФО 1», в 1986-1988 гг. «РФО Майотт» («RFO Mayotte»);
 в 1986-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме на Коморских островах; 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Реюньоне (телепрограмме «Теле Реюньон» (Télé Réunion), в 1988-1999 гг. называвшейся «РФО 1», в 1983-1988 гг. - «РФО Реюньон» (RFO Réunion); 
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Реюньоне; 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Новой Каледонии (телепрограмме «Теле-Нувель Каледони» («Télé Nouvelle-Calédonie»), в 1988-1999 гг. называвшейся «РФО 1», в 1983-1988 гг. - «РФО Нувель-Каледони» («RFO-Nouvelle-Calédonie»);
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Новой Каледонии; 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Полинезии (телепрограмме «Теле Полинези» («Télé Polynésie»), в 1988-1999 гг. - «РФО 1», в 1983-1988 гг. - «РФО Таити» («RFO Tahiti») 
 в 1983-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Полинезии; 
 в 1986-2009 гг. вещание по 1-й телепрограмме в Уоллисе и Фортуне (телепрограмме  «Теле Уоллис-э-Фортуна» («Télé Wallis et Futuna»), в 1988-1999 гг. - «РФО 1», в 1986-1988 гг. - «РФО Уоллис-э-Фортуна» («RFO Wallis et Futuna»)
 в 1986-1998 гг. вещание по 2-й телепрограмме в Уоллисе и Фортуне; 
 с 25 марта 1998 до 24 августа 2020 года вещание по телепрограмме во французской метрополии «Франс 0», до 2005 года называвшейся «РФО Сат» («RFO Sat»); 
 с 14 сентября 1998 года по 2-й телепрограмме во всей Заморской Франции (телепрограмме «Темпо»).

Радиовещательная деятельность компании 
Компания вела:
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Гваделупе (радиопрограмме «Радио Гваделуп» («Radio Guadeloupe»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Гваделуп» (RFO Guadeloupe);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Мартинике (радиопрограмме  «Радио Мартиник» («Radio Martinique»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Мартиник» («RFO Martinique»);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Гвиане (радиопрограмме «Радио Гвиан» («Radio Guyane»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Гвиан» («RFO Guyane»); 
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Сен-Пьер и Микелоне (радиопрограмме  «Радио Сен-Пьер-э-Микелон» («Radio Saint-Pierre et Miquelon»), в 1983-1999 гг. называвшейся «Радио Сен-Пьер-э-Микелон» («Radio Saint-Pierre et Miquelon»);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме на Коморских островах (радиопрограмме «Радио Майотт» («Radio Mayotte»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Майот» («RFO Mayotte»);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Реюньоне (радиопрограмме «Радио Реюньон» («Radio Réunion»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Реюньон» (RFO Réunion);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме на Новой Каледонии (радиопрограмме «Радио Нувель-Каледони» («Radio Nouvelle-Calédonie»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Нувель-Каледони» («RFO Nouvelle-Calédonie»);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме в Полинезии (радиопрограмме «Радио Полинези» («Radio Polynésie»), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Таити» (RFO-Tahiti);
 в 1983-2009 гг. вещание по 1-й радиопрограмме на Уоллис и Фортуне (радиопрограмме  «Радио Уоллис-э-Фортуна» («Radio Wallis-et-Futuna »), в 1983-1999 гг. называвшейся «РФО Уоллис-э-Фортуна» («RFO Wallis et Futuna»);
 в 2008-2009 гг. вещание по радиопрограмме Французской Метрополии «Радио Утр-Мэр Премьер» («Radio Outre-Mer 1re»), в 2008-2009 гг. называвшейся «Радио 0» («Radio Ô»)

Деятельность компании в Интернете 
Компания вела в Интернете:
 Сайт Réseau Outre-Mer 1re
 Сайт France Ô

Владельцы, структура и руководство 
Владельцами телерадиокомпании являлись:
 (в 1982-2004 гг.) 
 на 47,5% телекомпания «Франс 3»;
 на 40% Министерство национальной экономики Франции;
 на 12,5% телекомпания «Радио Франс»
 (с 9 июля 2004 до 2009 года)
 на 100% медиа-холдинг «Франс Телевизьон».

Руководство 
Руководство компанией осуществляли:
 
 , которым с 2004 года по должности является президент компании «Франс Телевизьон», ему был подчинён генеральный директор (Directeur général), которому подчинены генеральные директоры  филиалов (Directeur régional).

Подразделения 
 (1998-2009)
 ;

Филиалы 
 «РФО Гуаделуп» («RFO Guadeloupe») - филиал компании в заморском департаменте Гваделупа;
 «РФО Гвиан» (RFO Guyane) - филиал компании в заморском департаменте Гвиана;
 «РФО Мартиник» («RFO Martinique») - филиал компании в заморском департаменте Мартиника;
 «РФО Майотт» («RFO Mayotte») - филиал компании в заморском департаменте «Майота»;
 «РФО Нувель-Каледони» («RFO Nouvelle-Calédonie») - филиал компании в заморской территории Новая Каледония;
 «РФО Таити» («RFO Tahiti») - филиал компании в заморской территории Полинезия;
 «РФО Реюньон» («RFO Réunion») - филиал компании в заморском департаменте Реюньон;
 «РФО Сен-Пьер-э-Микелон» («RFO Saint-Pierre-et-Miquelon») - филиал компании в заморском департаменте Сен-Пьер и Микелон
 «РФО Уоллис-э-Фортуна» («RFO Wallis-et-Futuna») - филиал компании в заморской территории Уоллис и Фортуна.

Активы 
 в 1998-2009 гг. радиотелецентр в Малакоффе;
 Радиотелецентр в Байе-Мао;
 Радиотелецентр в Ремир-Монжоли;
 Радиотелецентр в Фор-де-Франсе;
 Радиотелецентр в Мамудзу;
 Радиотелецентр в Нумя;
 Радиотелецентр в Фаа;
 Радиотелецентр в Сен-Дени;
 Радиотелецентр в Мата-Уту;
 Радиотелецентр в Сен-Пьере;
 с 1984 до 2009 года 100% акций рекламное агентство «Режи Энтер Осеан» (Régie Inter océans), осуществлявшего продажу рекламного времени в её теле- и радиопрограммах.

Правопреемники 
В 2009 году компания была поглощена медиа-холдингом «Франс Телевизьон».

Ссылки 
 Сайт Réseau Outre-Mer 1re

Примечания 

France Télévisions
La Première
Анонимные общества Франции
Упразднённые телекомпании Франции
Государственные телекомпании
Упразднённые радиокомпании Франции
Государственные радиокомпании